

Geografia
 Sunset Beach – distretto di Huntington Beach, in California
 Sunset Beach – comune statunitense in Carolina del Nord
 Sunset Beach – comunità non incorporata in Oregon
 Sunset Beach – comunità non incorporata in Wisconsin
 Sunset Beach, comune in Pupukea, Oahu, Hawaii

Televisione
 Sunset Beach – soap opera statunitense degli anni '90